Hrvatska:
 Ivanje (Cres), naselje na otoku Cresu, administrativno pripada gradu Cresu.

Crna Gora:
 Ivanje (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Ivanje (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Srbija:
 Ivanje (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik, Jablanički okrug